

Сафоново — місто, районний центр, Смоленська область
 Сафоново — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область